Вадим Сергеевич Яковлев: Яковлев, Вадим Сергеевич (1924—1997) — советский партийный, хозяйственный и государственный деятель.
 Яковлев, Вадим Сергеевич (1939—2010) — советский молдавский оператор и режиссёр, заслуженный деятель искусств Молдавской ССР.